Abaia, roba àrab
 Llac d'Abaya, a Etiòpia